La prova de 3 metres trampolí femení es va celebrar entre el 31 de juliol i l'1 d'agost de 2015 a Kazan, Rússia.

Resultats 
La preliminar es va celebrar el dia 31 a les 10:00 i la semifinal a les 15:00. La final es va celebrar el dia 1 a les 19:30.
 Semifinalistes
 Finalistes

Referències 

3 metres trampolí femení